Příjmení Samek (zkrácenina ze jména Samuel) a Samková nosí více osobností:

 Arnošt Samek (1953–2011) – český fotbalový brankář
 Bohumil Samek (1932–2022) – český historik umění
 Eva Samková (* 1993) – česká sportovkyně, snowboardistka
 František Samek (1876–1940) – československý meziválečný politik, poslanec za národní demokraty
 Daniel Samek (* 2004) – český fotbalista
 Jiří Samek (1931–2009) – český herec
 Josef Samek (* 1957) – bývalý český skokan na lyžích
 Klára Samková (* 1963) – česká advokátka, politička a publicistka
 Martin Samek – český fotbalista
 Ondřej Samek – český karatista, mistr světa
 Richard Samek (* 1978) – český operní pěvec
 Robert Samek (1904–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za ČSS
 Tomáš Samek (* 1964) – český lingvistický antropolog a publicista
 Václav Samek (* 1947) – český fotbalista
 Zdenka Samková (1920–???) – česká politička KSČ z Žamberska, poslankyně FS za normalizace

Podobná příjmení 
 Sadek

Reference

Externí odkazy